Grgo Martić – presbitero e scrittore bosniaco
 Ivan Martić – calciatore croato
 Mićo Martić – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 croato
 Milan Martić – ex politico e poliziotto serbo
 Petra Martić – tennista croata